Brenninger ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Brenninger (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Georg Brenninger (1909–1988), Bildhauer und Hochschullehrer
 Georg Brenninger (Autor) (1946–2021), deutscher Theologe, Kirchenhistoriker und Sachbuchautor

Siehe auch:
 Brenning